Dies ist eine Liste der Ortschaften in Gambia.

Die mit Abstand größte Agglomeration in Gambia ist die Kombo-St. Mary Area mit einer Einwohnerzahl von 422.877 (Stand 2013). Damit konzentriert sich etwa ein Viertel der Bevölkerung des Landes in dieser Region. Hauptstadt und achtgrößte Ortschaft bzw. Stadt von Gambia ist Banjul mit 31.356 Einwohnern.

In der folgenden Tabelle sind die Ortschaften über 5.000 Einwohner, die Ergebnisse der Volkszählung vom 15. April 1993,
eine Berechnung für den 1. Januar 2012 sowie die Region, zu der die Stadt gehört, angeführt. Die Ergebnisse der Volkszählung 2013 sind nicht berücksichtigt.

Siehe auch 
 Liste der größten Städte Afrikas
 Liste der Städtelisten nach Ländern

Einzelnachweise

Weblinks 
 City Population - Historische Einwohnerzahlen der Städte in Gambia
 https://www.mongabay.com/

Gambia
!